Laurentian steht für:
 Laurentian University, Universität in Greater Sudbury, Kanada
 Pontiac Laurentian, Automodell der Marke Pontiac

Siehe auch:
 Laurentian Bank of Canada
 Laurentius Laurentianus
 Laurentinische Berge